Список населённых пунктов Вознесенского района Нижегородской области:

Изменения в 2009 году 
 Аламасовский, Нарышкинский и Сарминско-Майданский сельсоветы объединены в Нарышкинский сельсовет;
 Бахтызинский и Суморьевский сельсоветы объединены в Бахтызинский сельсовет;
 Бутаковский и Новосельский сельсоветы объединены в Бутаковский сельсовет;
 Криушинский и Линейский сельсоветы объединены в Криушинский сельсовет.

Примечания 

 
Вознесенский район